Étienne Delessert (1735-1816), banquier français ;
 Étienne Delessert (né en 1941), peintre suisse.